József Ferdinánd bajor herceg (1692–1699), Asturia hercege, II. Miksa Emánuel választófejedelem fia, II. Károly spanyol király kijelölt örököse.
 Habsburg–Toscanai József Ferdinánd Szalvátor főherceg (1872–1942), IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg fia, cs.és kir. vezérezredes, első világháborús parancsnok.